Ла Веракрузана има више значења:

 Ла Веракрузана (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Веракрузана (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Веракрузана (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику